Сезон 2012/13 — 103-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 102-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в 24-й раз в своей истории стал чемпионом Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 2012/13
Fanclub Austria 80 — 2012/2013
Чемпионат Австрии 2012/13 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 2012/13 на сайте AustriaSoccer.at

2012/2013
Аустрия Вена